693 Zerbinetta
 Zerbinetta ou Ariadne auf Naxos

Desambiguações de teatro
Desambiguações de ciências